Ellingtonia ist der Titel folgender Alben:

 Ellingtonia (Rex-Stewart-Album), Jazzalbum von Rex Stewart and His Orchestra (1951)
 Ellingtonia (Cat-Anderson-Album), Jazzalbum von Cat Anderson and The Ellington All Stars (1964)
 Ellingtonia (NDR-Bigband-Album), Kompilationsalbum der NDR Bigband (1998)
 Ellingtonia Vol. One, Schellack-Album von Duke Ellington and His Orchestra (1943)
 Ellingtonia ’56, Jazzalbum von Johnny Hodges (1956)
 Ellingtonia Revisited!, Jazzalbum von Heinz Sauer und Bob Degen (1980)
 Ellingtonia, Vol. 1, Kompilationsalbum von Sun Ra (2022)